
Termin -{NCBI}- ima više značenja.

 -{NCBI}- je američki nacionalni centar za biotehnološke informacije.
 -{NCBI}- () je nacionalni institut koalicija, SAD neprofitna trening grupa.